{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58301) - || 1994 PB8 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58302) - || 1994 PX8 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58303) - || 1994 PY9 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58304) - || 1994 PP10 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58305) - || 1994 PM11 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58306) - || 1994 PA12 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58307) - || 1994 PM13 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58308) - || 1994 PE16 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58309) - || 1994 PV17 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58310) - || 1994 PT20 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58311) - || 1994 PA22 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58312) - || 1994 PO23 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58313) - || 1994 PX27 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58314) - || 1994 PE29 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58315) - || 1994 PV29 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58316) - || 1994 PR30 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58317) - || 1994 PB33 ||12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58318) - || 1994 PW37 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58319) - || 1994 PZ37 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58320) - || 1994 PE38 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58321) - || 1994 PQ38 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58322) - || 1994 PU38 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58323) - || 1994 PK39 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58324) - || 1994 RZ9 ||12 september 1994 || Spacewatch
|-
| (58325) - || 1994 RE11 ||11 september 1994 || R. H. McNaught
|-
| (58326) - || 1994 RQ16 ||3 september 1994 || E. W. Elst
|-
| (58327) - || 1994 SC9 ||28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (58328) - || 1994 ST9 ||28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (58329) - || 1994 SD11 ||29 september 1994 || Spacewatch
|-
| (58330) - || 1994 TK || 3 oktober 1994 || R. H. McNaught
|-
| (58331) - || 1994 TQ10 ||9 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (58332) - || 1994 UR || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (58333) - || 1994 UL1 ||25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (58334) - || 1994 UJ6 ||28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (58335) - || 1994 UN11 ||31 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (58336) - || 1994 VP || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (58337) - || 1994 WV || 25 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (58338) - || 1994 WX4 ||27 november 1994 || Spacewatch
|-
| (58339) - || 1994 WB12 ||27 november 1994 || E. W. Elst
|-
| (58340) - || 1994 YO1 ||31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (58341) - || 1994 YP1 ||31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (58342) - || 1994 YR1 ||31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (58343) - || 1995 BG5 ||23 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (58344) - || 1995 BZ12 ||31 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (58345) - || 1995 CZ1 ||7 februari 1995 || D. J. Asher
|-
| (58346) - || 1995 CV4 ||1 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (58347) - || 1995 CB8 ||2 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (58348) - || 1995 CE8 ||2 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (58349) - || 1995 DO5 ||22 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (58350) - || 1995 DN6 ||24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (58351) - || 1995 DA8 ||24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (58352) - || 1995 EX1 ||1 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (58353) - || 1995 EW4 ||2 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (58354) - || 1995 EH5 ||2 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (58355) - || 1995 FN || 26 maart 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (58356) - || 1995 FR1 ||23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (58357) - || 1995 HT1 ||24 april 1995 || Spacewatch
|-
| (58358) - || 1995 HS3 ||26 april 1995 || Spacewatch
|-
| (58359) - || 1995 KP4 ||26 mei 1995 || Spacewatch
|-
| (58360) - || 1995 LM || 3 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (58361) - || 1995 MC3 ||25 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (58362) - || 1995 MJ4 ||29 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (58363) - || 1995 MP4 ||29 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (58364) - || 1995 MF7 ||25 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (58365) Robmedrano || 1995 OQ || 27 juli 1995 || AMOS
|-
| (58366) - || 1995 OD8 ||25 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (58367) - || 1995 QL || 19 augustus 1995 || S. P. Laurie
|-
| (58368) - || 1995 QK1 ||19 augustus 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58369) - || 1995 QZ2 ||30 augustus 1995 || Pleiade
|-
| (58370) - || 1995 QM5 ||22 augustus 1995 || Spacewatch
|-
| (58371) - || 1995 QD7 ||25 augustus 1995 || Spacewatch
|-
| (58372) - || 1995 SQ || 18 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (58373) - || 1995 SR || 19 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (58374) - || 1995 SF5 ||20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58375) - || 1995 SD22 ||19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58376) - || 1995 SF25 ||19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58377) - || 1995 SC26 ||19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58378) - || 1995 SO27 ||19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58379) - || 1995 SY27 ||19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58380) - || 1995 SG32 ||21 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58381) - || 1995 SJ37 ||24 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58382) - || 1995 SB42 ||25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58383) - || 1995 SV47 ||26 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58384) - || 1995 SR51 ||26 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58385) - || 1995 SC53 ||28 september 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58386) - || 1995 SM53 ||28 september 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58387) - || 1995 SZ78 ||20 september 1995 || Spacewatch
|-
| (58388) - || 1995 TK || 2 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (58389) - || 1995 TG2 ||14 oktober 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58390) - || 1995 TA7 ||15 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (58391) - || 1995 UV3 ||20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (58392) - || 1995 UT10 ||17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (58393) - || 1995 UU12 ||17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (58394) - || 1995 UX20 ||19 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (58395) - || 1995 UW24 ||19 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (58396) - || 1995 US43 ||25 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (58397) - || 1995 VA4 ||14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58398) - || 1995 VY4 ||14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58399) - || 1995 VA5 ||14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58400) - || 1995 VR12 ||15 november 1995 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten